Mecenas Porada – polski serial komediowo-obyczajowy telewizji Polsat udostępniony 1 września 2021 na platformie VOD Polsat Box Go oraz emitowany od 2 marca 2022 na antenie telewizji Polsat oparty na niemieckim serialu Danni Lowinski realizowanym w latach 2010–2014.

Fabuła 
Zwolniona z kancelarii adwokatka Kasia zakłada punkt kancelarii adwokackiej w centrum handlowym.

Obsada

Obsada główna i drugoplanowa

Obsada niewystępująca

Obsada gościnna

Produkcja 
W październiku 2020 roku poinformowano o produkcji nowego serialu z Aleksandrą Domańską i Antonim Pawlickim. Miesiąc później podano do informacji, że serial nosi tytuł Mecenas Porada i ruszyły do niego zdjęcia. W obsadzie znaleźli się także Mateusz Rusin, Magdalena Wróbel, Otar Saralidze, Radosław Pazura, Piotr Gąsowski, Monika Krzywkowska i Katarzyna Zawadzka.

1 września 2021 roku wszystkie odcinki pierwszego sezonu zostały udostępnione na Polsat Box Go.

W kwietniu 2021 roku poinformowano o planach produkcji 2. sezonu serialu, do którego zdjęcia rozpoczęły się w maju 2022.

Spis serii

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Strona internetowa serialu

Filmy kręcone w Warszawie
Polskie telewizyjne seriale komediowe
Polskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2021